Lorion est un patronyme porté par :
Adrien Lorion (1972-), auteur et directeur artistique québécois.
David Lorion (1964-), homme politique français.